Règul d'Arle o Rieul d'Arle (? -~270), bisbe d'Arle venerat com a sant per diverses confessions cristianes el 30 de març
 Règul de Senlis o Rieul de Senlis (segle IV - Senlis, Oise, segle V), religiós tardorromà, evangelitzador de la zona de Senlis (Oise) i primer bisbe d'aquesta ciutat, venerat com a sant per diverses confessions cristianes
 Règul de Reims o Rieul de Reims (? - 695), sant